Grubmüller ist der Familienname von:

 Helmut Grubmüller (* 1965), deutscher Biophysiker, Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie
 Klaus Grubmüller (* 1938), deutscher Germanist 
 Josef Grubmüller, deutscher Skeletonsportler
 Martin Grubmüller (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Walter Grubmüller (* 1989), österreichischer Automobilrennfahrer
 Walter Grubmüller (Unternehmer) (* um 1949), österreichischer Speedwayrennfahrer und Unternehmer